Varennes ist der Name mehrerer Gemeinden:

in Kanada:
 Varennes (Québec)

in Frankreich:
 Varennes (Dordogne) im Département Dordogne
 Varennes (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Varennes (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire
 Varennes (Somme) im Département Somme
 Varennes (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne
 Varennes (Vienne) im Département Vienne
 Varennes (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
 Varennes-Changy im Département Loiret
 Varennes-en-Argonne im Département Meuse
 Varennes-Jarcy im Département Essonne
 Varennes-le-Grand im Département Saône-et-Loire
 Varennes-lès-Mâcon im Département Saône-et-Loire
 Varennes-lès-Narcy im Département Nièvre
 Varennes-Saint-Honorat im Département Haute-Loire
 Varennes-Saint-Sauveur im Département Saône-et-Loire
 Varennes-sous-Dun im Département Saône-et-Loire
 Varennes-sur-Allier im Département Allier
 Varennes-sur-Fouzon im Département Indre
 Varennes-sur-Loire im Département Maine-et-Loire
 Varennes-sur-Morge im Département Puy-de-Dôme
 Varennes-sur-Seine im Département Seine-et-Marne
 Varennes-sur-Tèche im Département Allier
 Varennes-sur-Usson im Département Puy-de-Dôme
 Varennes-Vauzelles im Département Nièvre

Varennes ist der Familienname folgender Personen:
 Florent de Varennes († 1270) gilt als der erste Admiral von Frankreich
 Jean de Varennes, französischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Nana de Varennes (1885–1981), kanadische Schauspielerin
 Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye (1685–1749), franko-kanadischer Offizier, Pelzhändler und Entdecker

Siehe auch:
 Varenne
 Flucht nach Varennes